«Лунная дорожка» — рисованный мультипликационный фильм, снятый режиссёром Борисом Тузановичем по мотивам сказки Игоря Фарбаржевича — «Лисёнок и ночь волшебства». Седьмой, предпоследний в серии мультфильмов о Маленьком Лисёнке, повествует о необыкновенной встрече Нового года.

Сюжет 
До Нового года остался всего один день, а Маленький Лисёнок все ещё не придумал, что подарить друзьям. Ворона посоветовала ему слазить на чердак, и там в старом сундуке они нашли костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
По просьбе Лунного зайчика Лисёнок в костюме Деда Мороза отправился на Луну, чтобы поздравить собравшиеся на Звёздном балу созвездия. За это Лунная королева Селена исполнила желание Лисёнка, вручив ему мешок с подарками для друзей. По Лунной дорожке счастливый Лисёнок возвратился домой прямо к наряженной ёлке и поздравил друзей и папу Лиса с Новым годом!

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

См. также 
 Маленький Лисёнок — главный герой мультипликационной серии.
 1989 — Сказка о старом эхо
 1990 — Земляничный дождик
 1991 — Мотылёк
 1992 — Туман из Лондона
 1992 — Эй, на том берегу!
 1993 — Еловое яблоко
 1994 — Летний снеговик

Литература 

(Содержание: 20 сказок о Лисёнке. Цветные иллюстрации)

Примечания

Ссылки 

Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Рисованные мультфильмы России 1994 года
Мультипликационные фильмы ТО «Экран» РГТРК «Останкино»
Мультфильмы Бориса Тузановича
Новогодние мультфильмы России
Мультфильмы о Луне
Маленький Лисёнок